Green Eyed Soul ― дебютный студийный альбом немецкой певицы Сары Коннор. Он был выпущен лейблами X-Cell Records и Epic Records 26 ноября 2001 года в Европе.

Коммерческий успех
Альбом занял 2-е место в немецком чарте альбомов и вошел в первую 10-ку в Австрии, Финляндии и Швейцарии. Войдя в число самых продаваемых международных альбомов Коннор, он в конечном итоге стал золотым в Австрии, Чехии, Польше, Португалии и Швейцарии, платиновым в Финляндии и трижды золотым в Германии. В конце 2002 года он занял 28-е место в немецком чарте альбомов.

Трек-лист

Notes and sample credits
 denotes co-producer
 denotes additional producer
 "French Kissing" contains a sample from "No Diggity", originally recorded by Blackstreet.
 "In My House" is a cover version of Rick James's same-titled 1984 song.

Чарты

Ежегодные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Дебютные альбомы 2001 года
Альбомы Сары Коннор